Красотіл (Calosoma) — рід великих жуків-турунів, які в основному зустрічаються по всій Північній півкулі, а також їх називають «мисливцями», або «шукачами гусениць». Багато видів (з 167) є значною мірою або повністю чорними, але деякі мають яскраве металеве забарвлення. Вони виробляють неприємний запах із залоз поблизу верхівки черевця. Вони впізнавані завдяки великим передньогрудям, які в ширину майже досягають розміру черевця й набагато ширші за голову.

У 1905 році Красотіл пахучий був завезений до Нової Англії для контролю над непарним шовкопрядом. Цей вид харчується гусеницями під час личинкової та дорослої стадій, як і інші види роду. З цієї причини їх вважають корисними комахами. Декілька видів цього жука, переважно чорний красотіл (Calosoma semilae), особливо поширені в Каліфорнії.

Примітки 

 Фрідріх Вебер 1801: Obs. Ent., 20; Fabricius 1801, Syst. Eleuth., 1: 211.
 Ground beetles of the genus Calosoma (Carabidae): atlas of beetles of Russia 
 Detailed catalogue of ground beetles of the genus Callisthenes Fischer von Waldheim, 1821 
 
 Powell & Hogue (1979), California Insects. p. 262.

Посилання 

 Ground Beetles, Сьюзен Махр, Університет Вісконсіна-Медісон.
 Forest Caterpillar Hunter , BioLib.cz.

Туруни
Тварини, описані 1801
Роди турунів